Snow White (conocida como Blanca Nieves en Hispanoamérica y Blancanieves en España) es una próxima película de fantasía musical estadounidense dirigida por Marc Webb, a partir de un guion de Erin Cressida Wilson. La película es una adaptación de acción en vivo de la película de Disney de 1937 del mismo nombre y que a su vez, se basa en el cuento de hadas Blancanieves de los hermanos Grimm. Estará protagonizada por Rachel Zegler en el papel titular y Gal Gadot como la Reina Malvada, la malvada madrastra de Blancanieves. 

Walt Disney Pictures anunció por primera vez planes para una nueva versión de Blancanieves en octubre de 2016, con Wilson anunciado como guionista. Webb entró en conversaciones para dirigir la película en mayo de 2019 y se unió a la película como director en septiembre de 2019.

La película se estrenará el 22 de marzo de 2024.

Sinopsis
Blancanieves es una chica huérfana por parte de ambos padres y también una hermosa y dulce princesa que vive en el castillo con su malvada madrastra, la Reina Malvada, una mujer fría, malvada, vanidosa y despiadada que la envidia por su belleza, hasta que Blancanieves descubre que su malvada madrastra, la Reina Malvada, la quiere matar y se esconde en el bosque para huir de ella.

Reparto 

 Rachel Zegler como Blancanieves.
 Gal Gadot como la Reina Malvada, la malvada madrastra de Blancanieves.
 Andrew Burnap como Jonathan, un nuevo personaje para la película.
 Martin Klebba como Gruñón.
 Dujonna Gift
 Colin Michael Carmichael

Producción

Desarrollo 
El 31 de octubre de 2016, Variety informó que Walt Disney Pictures está desarrollando una nueva versión de acción en vivo de Blancanieves y los siete enanos, con Erin Cressida Wilson en conversaciones para escribir el guion. El 30 de mayo de 2019, se informó que Marc Webb estaba en conversaciones para dirigir la película, y el 29 de septiembre de 2019, se confirmó que dirigiría la película, mientras que Cressida Wilson escribiría el guion. El 29 de mayo de 2021, se informó que Webb todavía estaba destinado a dirigir la película, pero no comenzaría a trabajar en ella hasta más tarde ese año debido a su agenda con la serie de televisión Just Beyond.

Casting 
En junio de 2021, Rachel Zegler fue elegida para el papel principal, y en noviembre de ese mismo año, Gal Gadot fue elegida como la Reina Malvada, la malvada madrastra de Blancanieves. Más tarde en ese mes, se confirmó que Greta Gerwig escribiría el guion. El 7 de diciembre de 2021, durante la entrevista con ExtraTV, Rachel Zegler reveló que Blancanieves será mucho más fuerte que en la película animada original de 1937. Se ha anunciado una nueva búsqueda de casting para una joven actriz que interpretará a una joven Blancanieves en la nueva versión. El 12 de enero de 2022, se anunció que Andrew Burnap fue elegido para el papel principal masculino como un nuevo personaje llamado Jonathan, que se describe como una persona "parecida a Robin Hood" que sirve como el interés amoroso de Blancanieves y la "[sigue] en la batalla" y tendrá un papel de cantante. Martin Klebba reveló en la Denver Fan Expo 2022 que interpretaría a Gruñón en la película.

Controversia del casting de Blancanieves 
Mientras aparecía en la serie Actors on Actors de Variety con Andrew Garfield, Zegler habló sobre la reacción violenta del casting de Blancanieves. La joven estrella recordó el anuncio de casting que fue tendencia en Twitter durante días debido a la acalorada respuesta a su obtención del papel y cómo busca usar este papel y respuesta para medios más positivos en lugar de dejar que la afecte. ella dijo:

Comentarios de Peter Dinklage 
El 25 de enero de 2022, durante una entrevista en el podcast WTF de Marc Maron para promocionar su nueva película, el actor Peter Dinklage, quien tiene una forma de enanismo e interpretó a personajes como Tyrion Lannister en Game of Thrones, comentó sobre la próximo remake de Blancanieves, llamándola una "historia retorgada"; refiriéndose a la película animada. Él dijo: 

Disney respondió a los comentarios de Dinklage y afirmó que "para evitar reforzar los estereotipos de la película animada original, estamos adoptando un enfoque diferente con estos siete personajes y hemos estado consultando con miembros de la comunidad de enanismo". La película también se titulará simplemente Blancanieves en respuesta a las críticas.

Rodaje 
El rodaje de Blancanieves originalmente estaba previsto para comenzar en marzo de 2020 en Vancouver, Columbia Británica, Canadá. Sin embargo, se retrasó hasta mediados o finales de 2020 debido a la pandemia del COVID-19. El 22 de junio de 2021, se anunció que el rodaje comenzaría en 2022. En agosto de 2021, se anunció que se llevará a cabo en el Reino Unido desde marzo de 2022 hasta julio de 2022. Las fotos del set se filtraron el 14 de marzo de 2022, ya que el rodaje comenzaría esta semana. El 15 de marzo, se informó que se produjo un incendio en el set de la película en Pinewood Studios; el escenario estaba en construcción cuando, según los informes, un árbol se incendió y provocó un gran incendio. También Variety dijo que "no se estaba filmando", confirmó una fuente de Disney. El rodaje también se reconfiguró para que Zegler viajara a Los Ángeles para presentarse en la 94.ª ceremonia de los Premios de la Academia el 27 de marzo de 2022 en apoyo de su elenco de West Side Story;  y mientras Zegler asistía a la ceremonia, Gadot comenzó a filmar sus escenas. Durante una entrevista de podcast con Forbes, Gal Gadot reveló que cantará y bailará en la película. El 22 de abril de 2022, Gadot confirmó que terminó de grabar sus escenas. El 20 de mayo de 2022, se filtraron fotos del set que mostraban a Zegler caracterizada como Blancanieves. El 13 de julio de 2022, Rachel Zegler reveló que el rodaje había terminado.

Música 
Los compositores Benj Pasek y Justin Paul, quienes anteriormente escribieron la letra de dos nuevas canciones para Aladdin de 2019, están listos para escribir nuevas canciones para la película.

Promoción 
El 9 de septiembre de 2022, durante la presentación de la D23 Expo 2022 de Disney, se mostró un adelanto de 30 segundos de la película, así como imágenes preliminares. Gadot dijo sobre su papel que interpretar a la Reina Malvada fue "muy diferente de lo que [ella] había hecho antes. [Ella] está acostumbrada a interpretar el otro extremo de donde debería estar el corazón", pero lo encontró muy "encantador". "meterse debajo de su piel". El logo del título de la película también fue revelado.

Estreno 
Durante la presentación de la Expo D23, se anunció que Blancanieves se estrenará en 2024. El 15 de septiembre de 2022, Disney anunció que la película se estrenará el 22 de marzo de 2024.

Referencias

Enlaces externos 

 

Películas de Pinewood Studios
Películas musicales
Películas de Disney
Películas sobre infancia
Películas de aventuras
Películas de fantasía
Películas ambientadas en el siglo XV
Películas sin estrenar
Películas de Walt Disney Pictures
Películas en inglés
Películas dirigidas por Marc Webb
Películas ambientadas en Alemania
Películas de Estados Unidos
Películas basadas en cuentos de hadas